Csehország
 Benešov, település a Közép-csehországi kerület Benešovi járásában
 Benešov, település a Blanskói járásban
 Benešov nad Černou, település a Český Krumlov-i járásban
 Benešov nad Ploučnicí, település a Děčíni járásban
 Benešov u Semil, település a Semilyi járásban
 Dolní Benešov, település az Opavai járásban
 Horní Benešov (1926-ig Benešov), település a Bruntáli járásban